Obhájcem titulu v soutěži ženské čtyřhry byl první nasazený pár amerických světových jedniček Liezel Huberová a Lisa Raymondová, který vypadl ve třetím kole s tchajwansko-španělskou dvojicí Sie Su-wej a Anabel Medinaová Garriguesová.

Titul získal druhý nasazený pár Italek Sara Erraniová a Roberta Vinciová, který ve finále oplatil Češkám Andree Hlaváčkové s Lucií Hradeckou červencovou porážku ve Wimbledonu, když zvítězil ve dvou setech. Hradecká v utkání ztratila všech pět podání. Obě Italky si tak z newyorského grandslamu připsaly první vítězství.

Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (3. kolo)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finále)
  Maria Kirilenková/  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (3. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (3. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová (semifinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (3. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)
  Julia Görgesová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Anastasia Rodionovová /  Galina Voskobojevová (2. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (3. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (3. kolo)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Sie Su-wej /  Anabel Medinaová Garriguesová ''(semifinále)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=16
| RD1-team1= Sie Su-wej   Anabel Medina Garrigues
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Čuang Ťia-žung   Čang Šuaj
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Andrea Hlaváčková   Lucie Hradecká
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Sabine Lisická   Pcheng Šuaj
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Nuria Llagostera Vives  
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3=77
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Maria Kirilenková   Naděžda Petrovová
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=65

| RD1-seed7=11
| RD1-team7= Julia Görgesová   Květa Peschkeová
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=62
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Sara Erraniová   Roberta Vinciová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=77
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=16
| RD2-team1= Sie Su-wej   Anabel Medina Garrigues
| RD2-score1-1=62
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Andrea Hlaváčková   Lucie Hradecká
| RD2-score2-1=77
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=8
| RD2-team3= Nuria Llagostera Vives  
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Sara Erraniová   Roberta Vinciová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=3
| RD3-team1= Andrea Hlaváčková   Lucie Hradecká
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Sara Erraniová   Roberta Vinciová
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Huber   L Raymond
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=68
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= E Daniilidou   C Dellacqua
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=710
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Gajdošová   A Rosolska
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= O Govorcova   A Kudrjavceva
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=65
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= V Duševina   T Tanasugarn
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Foretz Gacon   M Lučić
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Krajicek   P Parmentier
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= S-wej Sie   A Medina Garrigues
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= I Benešová  
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= K Bertens   A Rus
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= I-C Begu   A Cornet
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Kerber   T Paszek
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= K Clijsters   K Flipkens
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ť-žung Čuang   Š Čang
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= E Birnerová   R Oprandi
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= K Srebotnik   Ť Čeng
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= L Huber   L Raymond
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Gajdošová   A Rosolska
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= V Duševina   T Tanasugarn
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= S-wej Sie   A Medina Garrigues
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=10
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Kerber   T Paszek
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ť-žung Čuang   Š Čang
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= E Birnerová   R Oprandi
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= L Huber   L Raymond
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=16
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= A Kerber   T Paszek
| RD3-score03-1=79
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=0
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Ť-žung Čuang   Š Čang
| RD3-score04-1=67
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=16
| RD4-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Pavljučenkova   L Šafářová
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Soler Espinosa   C Suárez Navarro
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= G Min   M Oudin
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= T Babos   S Stephens
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Husárová   M Rybáriková
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Cibulková   D Hantuchová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= R Kops-Jones   A Spears
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=15
| RD1-team09= K Jans-Ignacik   K Mladenovic
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Arvidsson   J Larsson
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Alt
| RD1-team11= L Lee-Waters   M Moulton-Levy
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= S Williams   V Williams
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Cadanțu   M Johansson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= I Falconi   M Sanchez
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Keothavong   A Tatišvili
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= M Kirilenko   N Petrova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Soler Espinosa   C Suárez Navarro
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Husárová   M Rybáriková
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= R Kops-Jones   A Spears
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=15
| RD2-team05= K Jans-Ignacik   K Mladenovic
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= S Williams   V Williams
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= I Falconi   M Sanchez
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= M Kirilenko   N Petrova
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=9
| RD3-team02= R Kops-Jones   A Spears
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=62
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= S Williams   V Williams
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= M Kirilenko   N Petrova
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=

4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= V King   J Švedova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= P Hercog   A Klepač
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= N Bratcčkova   A Panova
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S Halep   O Savčuk
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Voráčová   K Zakopalová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Date-Krumm   A Wozniak
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= J Görges   K Peschke
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské dvouhry na US Open 2012

US Open 2012